Кошельник — українське прізвище, утворене від слова кошіль (кошик).

Відомі носії 
 Василь Кошельник — український віськовик, референт СБ Турківського районового проводу ОУН.
 Віктор Кошельник — український шахтар, бригадир гірників очисного забою відокремленого підрозділу «Шахта імені Ф. Е. Дзержинського» державного підприємства «Ровенькиантрацит», Герой України.

Див. також 
 Кошель

Українські прізвища
Прізвища на -ик